Лерикский район () — административная единица на юго-востоке Азербайджана. Административный центр — город Лерик. Район включает в свой состав 29 территориально-административных единиц в том числе 1 город и 161 сельский населённый пункт.

География 
Территория Лерикского района окружена Талышскими горами. На севере и северо-западе граничит с Ярдымлинским районом, на северо-востоке с Масаллинским, на востоке с Ленкоранским, а на юго-востоке с Астаринским районами.

Вдоль границы Исламской Республики Иран протягиваются Талышские горы, к северу от них — горные хребты Пештасар и Буравар. Между горными массивами Талыш и Пешташар расположена Зувандская (Диабар) впадина. По территории района протекает река .

Наивысшие точки — горы Камарку (2 492 м) и Гызюрду (2 433 м) на Талышском хребте.

Растительный покров в основном состоит из редких лесов и кустов, а также горных лесов. В лесах в основном растут фисташковое дерево, бук, граб, дзельква.

Фауна: рысь, лиса, шакал, волк, медведь, заяц, лесная кошка, гиена.

Часть Зувандской впадины расположена на территории Лерикского района.

Природа и климат 
Вегетация Лерика в основном состоит из густых и редких древесных лугов и горных лесов. В лесах можно встретить дуб, боярышник, арахис, грецкий орех, эльдарская сосна.

На территории района обитают такие животные как лиса, шакал, волк, медведь, кабан, утка, кролик, лесная кошка, а также леопарды в горах. 

На территории района расположен Лерикский государственный заповедник для сохранения флоры и фауны площадью 40,3 тыс. га лесного покрова. При Национальной академии наук создан центр ботанических исследований, где ведутся активные наблюдения и исследования. Эти леса являются средой обитания волков, медведей, лисиц, диких кошек, кабанов и других животных.

Средняя температура составляет от 1 до -4 градусов C в январе и 22-12 июля. Ежегодное количество осадков составляет от 300 мм до 800 мм.

Население 
Согласно переписи населения 1939 года, в Лерикском районе Азербайджанской ССР талыши составляли 68,9 %, азербайджанцы — 29,1 %. Согласно переписи населения 1959 года, в Лерикском районе Азербайджанской ССР азербайджанцы составляли 98,7 %. 

С 1959 по 1989 г. талыши не включались в какие-либо переписи в качестве отдельной этнической группы, поскольку считались частью азербайджанских тюрок, хотя талыши говорят на иранском языке. По мнению талышского общественного деятеля Ф. Абосзода, в советском Азербайджане существование талышей отрицалось и их  записывали «азербайджанцами».

Лерик считается районом долгожителей. 

Ширали Муслюмов, житель этого региона, установил мировой рекорд долголетия. Он прожил 168 лет  (1805—1973). Его другой товарищ Маджид Агаев прожил 143 года (1835—1978), а Махмуд Эйвазов — 152 года  (1808—1960). В настоящее время в регионе насчитывается десятки людей, которым более 100 лет.

Согласно исследованиям американский и западных учёных Лерикский район включает в себя город Лерик и 159 деревень с общей численностью населения 63 300 человек. Из этих населенных пунктов в 145 деревнях 99% составляют талыши, этнически и лингвистически

Этнический состав

Культурное наследие 
В Лерике есть памятники культуры, охраняемые государством. Среди них 27 архитектурных памятников местного значения, 25 археологических памятников. В Лерике функционирует музей долголетия и художественная галерея. В селе Ханега расположен мавзолей  Ходжи Сейида (XIV век), деревня мечеть Люлякяран(XIX век), в деревне Мистан над уровнем моря, распотожено жилище самого древнего человека «Гызюрду». Известный французский писатель Александр Дюма отправился в деревню Ховил, пересекая лес Лерика во время поездки на Кавказ. Он рисовал эскизы этой деревни, описал красоту, много писал о гостеприимстве людей.

Органы власти 
Главой Лерикского района является Глава исполнительной власти, назначаемый и отстраняемый от должности президентом. Главы исполнительной власти Лерикского района:

 Новрузов, Новруз (до 2002 г.)
 Гаджиев, Физули Мирза оглы (2002 — 2 апреля 2007)
 Багиров, Ровшан Эльмидар оглы (с 2 апреля 2007)

Фотогалерея

См. также 
 Административно-территориальное деление Азербайджана
 Город Лерик
 Талышские горы

Примечания

Ссылки 
 На сайте Azerbaijan

 
Появились в 1930 году в Азербайджане